Hermokrates () ist der Name von

 Hermokrates, syrakusaner Politiker und Militär des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Hermokrates (Koroplast), einem griechischen Koroplasten des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Hermokrates (Platon), ein nicht begonnener Dialog des Platon
 Hermokrates (Töpfer), einem attischen Töpfer des 6. Jahrhunderts v. Chr.